Babette, mot québécois pour désigner le jeu de poche ou cornhole.

 Babette, diminutif de Élisabeth (prénom).